Юрий Николаевич Волков: Волков, Юрий Николаевич (1940—2020) — советский и российский тренер по лёгкой атлетике.
 Волков, Юрий Николаевич (1948—2011) — советский футболист, футбольный функционер и тренер.
 Волков, Юрий Николаевич (род. 1954) — российский политик.